Finlandia
Kaisaniemi – quartiere di Helsinki
Kaisaniemi – stazione della metropolitana di Helsinki
Parco di Kaisaniemi – parco pubblico di Helsinki